Маунтин Хоум има више значења:
 Маунтин Хоум (Северна Каролина)
 Маунтин Хоум (Ајдахо)
 Маунтин Хоум (Арканзас)